Lichtburg steht für:
 Lichtburg (Berlin), 1970 abgerissenes Großkino in Berlin
 Lichtburg (Duisburg-Hamborn), ehemaliges Lichtspielhaus im Stadtbezirk Hamborn der kreisfreien Stadt Duisburg in Nordrhein-Westfalen
 Lichtburg (Essen), 1928 eröffnetes Großkino in Essen
 Lichtburg Filmpalast in Oberhausen, Austragungskino der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen